Vähä-Kolkka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä-Kolkka (ö, lat 60,60, long 21,42), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Vähä-Kolkka (ö, lat 60,58, long 21,68), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar